El último café puede referirse a:

 El último café, serie de televisión emitida por Televisión española desde 1970 hasta 1972, con guiones de Alfonso Paso;
 El último café, tango de Argentina con letra de Cátulo Castillo y música de Héctor Stamponi estrenado en 1963.